Cleonardo är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Stebbing 1906. Cleonardo ingår i familjen Eusiridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Cleonardo